ASSE puede referirse a:

Administración de los Servicios de Salud del Estado es el prestador estatal de salud pública en Uruguay.
Association Sportive de Saint-Étienne.